
Die 25. UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 1974 in Bera, Spanien, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Amateure

Siehe auch 
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1974
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1974

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1974
Radsportveranstaltung 1974
Radsportwettbewerb in Spanien
Sportveranstaltung in Navarra